Colo (berg), vulkaan in Indonesië
Colo (Iowa), plaats in de VS
Colo (film), Portugees-Franse film uit 2017
Centraal Orgaan van Landelijke Opleidingsorganen van het bedrijfsleven, voormalige Nederlandse organisatie